Andrew "Andy" Greene, född 30 oktober 1982 i Trenton, Michigan, är en amerikansk professionell ishockeyspelare som spelar för NHL-laget New York Islanders.

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för New Jersey Devils och på lägre nivåer för ett flertal AHL-klubbar, däribland Lowell Devils.

Statistik

Klubbkarriär

Externa länkar
Andy Greene - nhl.com

Amerikanska ishockeyspelare
Födda 1982
Levande personer
Män
Spelare i New Jersey Devils
Idrottare från Michigan
Ishockeyspelare i Miami Redhawks
Alumner från Miami University
Personer från Trenton, Michigan
Spelare i Lowell Devils
Spelare i Compuware Ambassadors
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Lagkaptener i New Jersey Devils
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft
Spelare i New York Islanders
Spelare som har spelat minst 1000 matcher i National Hockey League